Grădișteanu se poate referi la:
 Constantin Grădișteanu (1833 - 1890), fost ministru de finanțe al României în anul 1870
 Grigore Grădișteanu (1816 - 1892), academician român, traducător, om politic, membru de onoare al Academiei Române
 Ion C. Grădișteanu (1861 - 1932), politician și ministru român
 Petru Grădișteanu (1839 - 1921), academician român, publicist, om politic, membru de onoare al Academiei Române

Lectură suplimentară 
 Ce au fost boierii mari în Țara Românească?: saga Grădiștenilor (secolele XVI-XX), Neagu M. Djuvara, Editura Humanitas, 2011

Legături externe 
 SERIAL ISTORIC/ Ce au fost boierii mari in Țara Românească? Saga Grădiștenilor, 9 martie 2010, Neagu Djuvara, Ziarul de Duminică

Nume de familie românești